Faggio – Nome volgare del genere botanico Fagus 
 Faggio europeo – specie botanica arborea, del genere Fagus
 Faggio australe – genere botanico
 Faggio – figura araldica

Pagine correlate 
Fagus (disambigua)